

Hydronyme 
 Irpine est un cours d'eau de l'oblast de Kiev, en Ukraine, et un affluent de la rive droite du Dniepr.

Toponyme 
 Irpine ou Irpen’ est une ville de l'oblast de Kiev, en Ukraine. Elle est située sur la rivière Irpine, un affluent de la rive droite du Dniepr, à  au nord-ouest de Kiev.